Wójtowicz oder Wojtowicz ist der Familienname folgender Personen:

 Andrzej Wójtowicz, polnischer Theologe und Direktor des Polnischen Ökumenischen Rates
 Rudolf Wojtowicz (* 1956), polnischer Fußballspieler und -trainer
 Tomasz Wójtowicz (1953–2022), polnischer Volleyballspieler

Siehe auch:
 Woytowicz